Carol (filme) — com Cate Blanchett e Rooney Mara
Carol City — localidade da Flórida, Estados Unidos
Óticas Carol — empresa brasileira

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos